Głuchów  ist der Name folgender Orte in Polen:

 Głuchów (Bedlno), Ort in der Gemeinde Bedlno, Woiwodschaft Łódź
 Głuchów (Powiat Skierniewicki), Ort in der Gemeinde Głuchów, Woiwodschaft Łódź
 Głuchów (Grójec), Ort in der Gemeinde Grójec, Woiwodschaft Masowien
 Głuchów (Kawęczyn), Ort in der Gemeinde Kawęczyn, Woiwodschaft Großpolen
 Głuchów (Kazimierza Wielka), Ort in der Gemeinde Kazimierza Wielka, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Głuchów (Konopnica), Ort in der Gemeinde Konopnica, Woiwodschaft Łódź
 Głuchów (Łańcut), Ort in der Gemeinde Łańcut, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Głuchów (Mordy), Ort in der Gemeinde Mordy, Woiwodschaft Masowien
 Głuchów (Pogorzela), Ort in der Gemeinde Pogorzela, Woiwodschaft Großpolen
 Głuchów (Sława), Ort in der Gemeinde Sława, Woiwodschaft Lebus
 Głuchów (Trzebiechów), Ort in der Gemeinde Trzebiechów, Woiwodschaft Lebus
 Głuchów (Tuszyn), Ort in der Gemeinde Tuszyn, Woiwodschaft Łódź

Siehe auch:

 Głuchów Dolny, Ort in der Gemeinde Zawonia in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Głuchów Górny, Ort in der Gemeinde Trzebnica in der Woiwodschaft Niederschlesien